Льяс () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Л’Иль-Журден. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32210.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 26 км западнее Тулузы, в 50 км к востоку от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 512 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 343 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 269 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 78,4 %, в 1999 году было 75,4 %). Из 269 активных жителей работали 254 человека (138 мужчин и 116 женщин), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 74 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Жер